Александр Яковлевич Березняк (1912—1974) — советский конструктор самолётов и ракет, руководитель «филиала ОКБ-155 по теме Б» (ОКБ-155-1, ныне — МКБ «Радуга»). Лауреат Ленинской премии и Государственной премии СССР; Заслуженный деятель науки и техники РСФСР.

Биография 
Родился  в деревне Бояркино Коломенского уезда, ныне Озёрского района Московской области.

С 1931 года работал в авиационной промышленности. После окончания в 1938 году МАИ работал в ОКБ В. Ф. Болховитинова.

Весной 1941 года Березняк, работавший начальником бригады механизмов, совместно с А. М. Исаевым начали разработку эскизного проекта истребителя с ЖРД, конструкции Л. С. Душкина. После одобрения проекта первый советский ракетный истребитель БИ-1 был построен в кратчайшие сроки и уже осенью 1941 года Б. Н. Кудрин произвёл на нём 15 полётов без двигателя, в режиме планера. Испытания самолёта были продолжены после эвакуации на Урал; первый полёт на опытном образце самолёта БИ-1 выполнил в 1942 году лётчик-испытатель Г. Я. Бахчиванджи. В серии БИ-1 не выпускался, так как продолжительность его полёта была слишком мала, а обслуживание и полёты самолёта с азотной кислотой в качестве окислителя было весьма опасным.

С 1946 года Березняк — заместитель главного конструктора ОКБ-2 Г. Рессинга. На заводе № 1 (ранее — № 458) в п. Иваньково (ныне город Дубна) велись разработка, изготовление и испытания экспериментального самолёта 346 с двухкамерным ЖРД с целью достижения околозвуковых скоростей.

12 октября 1951 года на основании приказа министра авиационной промышленности за № 1010 на заводе № 1 был организован филиал ОКБ-155 ((гл. конструктор А. И. Микоян) ) для работ по теме «Б» — создание крылатых ракет. Начальником этого филиала (позднее преобразованного в МКБ «Радуга») и заместителем главного конструктора был назначен А. Я. Березняк. 

Получил 6 авторских свидетельств.

Умер 7 июля 1974 года в Дубне. Похоронен в Москве, на Введенском кладбище (уч. 29).

Работы 
Под руководством А. Я. Березняка разрабатывались и серийно выпускались крылатые авиационные ракеты против кораблей и наземных целей, а также морские противокорабельные и противолодочные ракеты, управляемые ракеты для самолётов фронтовой авиации и др.; велись работы по созданию экспериментального пилотируемого орбитального самолёта (ЭПОС) — прототипа «Бурана». 
 самолёт БИ-1, 1941, КБ Болховитинова;
 экспериментальный самолёт «346» с двухкамерным ЖРД, 1946, ОКБ-2 главного конструктора Г. Рессинга;
 экспериментальный самолёт «468» с трёхкамерным ЖРД и мотором АМ-5, 1948—1949;
 крылатая ракета КС (производство и доработка, в сотрудничестве с М. И. Гуревичем), 1951;
 крылатые ракеты КСР-5, К-10, Х-20, Х-22 (для Ту-22);
 гиперзвуковая ПКР Х-45 (для Т-4, Т-4М и Т-4МС);
 пилотируемые аналоги крылатых ракет МиГ-9Л (ФК), К, СДК-7, СМ-20, СМК;
 атмосферные аналоги орбитального самолёта ЭПОС системы «Спираль»;
 управляемые ракеты Х-28 (противорадиолокационная, 1973).

Награды и звания 
 Ленинская премия (1961)
 Государственная премия СССР (1970)
 Орден Ленина
 Орден Октябрьской Революции
 Орден Трудового Красного Знамени
 Пять медалей СССР
 Заслуженный деятель науки и техники РСФСР (1973)
 Доктор технических наук (1968)
 Почётный гражданин города Дубны (Московская область)

Память 
 Имя Березняка присвоено ГосМКБ «Радуга», у главного корпуса этого конструкторского бюро установлен бронзовый бюст памяти главного конструктора
 Одна из улиц г. Дубны носит имя Березняка
 Именем Березняка названа общеобразовательная школа № 1 в Дубне по ул. Макаренко

Примечания

Литература 
 
 Александр Яковлевич Березняк — жизнь и деятельность. К 90-летию со дня рождения. — Дубна: Феникс+, 2002.
 Кузовкин А. И. Коломенцы — земляки мои. — Коломна, 2000. — 451 с.
 Остапенко Ю. А. Ракетой сверкнувшая жизнь. — Дубна: Феникс+, 2017. — 460 с. + 1 вклейка.

Ссылки 
 История МКБ «Радуга» имени Александра Березняка

Выпускники Московского авиационного института
Авиаконструкторы по алфавиту
Авиаконструкторы СССР
Похороненные на Введенском кладбище
Почётные граждане Дубны